DRG steht als Abkürzung für:

 Demokratische Republik Georgien von 1918 bis 1921
 Deutsch-Rumänische Gesellschaft, ein gemeinnütziger Verein, der in Berlin gegründet wurde und dort auch seinen Sitz hat
 Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, von 1924 bis 1937
 Denver and Rio Grande Railroad
 Deutsche Raketengesellschaft e. V., 1957 wurden die Raketenversuche der DAFRA, die in Deutsche Raketengesellschaft (DRG) umbenannt wurde, in das Wattengebiet von Cuxhaven verlegt und 1959 einige Postraketen gestartet, siehe die spätere Hermann-Oberth-Gesellschaft e. V.
 Deutsche Röntgengesellschaft e. V., nach Wilhelm Conrad Röntgen benannte medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft der deutschen Radiologen
 Diagnosis Related Groups, eine medizinisch-ökonomische Klassifizierung (diagnosebezogene Fallgruppen)
 Dicziunari Rumantsch Grischun, das Wörterbuch des Rätoromanischen in der Schweiz
 Dickinson Robinson Group, ehemaliger Britischer Hersteller von Büroartikeln und Verpackungen, gegründet 1966 durch die Fusion von John Dickinson & Co. Ltd und der E. S. & A. Robinson Ltd
 Digitale Raster Grafik, eine digitalisierte und georeferenzierte Karte zur Benutzung in Geoinformationssystemen
 Nickname von DongRaeGu, ein professioneller südkoreanischer E-Sportler in dem Computerspiel StarCraft 2, der im Jahr 2012 zu den besten Zerg-Spielern weltweit gehörte
 eine Dateinamenserweiterung, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/D

DRG